

Села:
 Нарцизівка — Вінницька область, Липовецький район
 Нарцизівка — Житомирська область, Житомирський район